Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Sandy Mayer 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (semifinali)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Gene Mayer (Campione)
 Yannick Noah (terzo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Johan Kriek (secondo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 Stan Smith (secondo turno)

 Shlomo Glickstein (secondo turno)
 Fritz Buehning (terzo turno)
 Sandy Mayer (finale)
 Rolf Gehring (secondo turno)
 Tim Mayotte (terzo turno)
 Bob Lutz (secondo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Carlos Kirmayr (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1981